Шнеур (Шнеер) — еврейское мужское личное имя и фамилия.
 Шнеур, Залман (полное имя Залман-Шнеур Шнеерсон; 1887—1959) — еврейский поэт и прозаик. Писал на иврите и идише.
 Шнеур, Матвей Семёнович (более известен под фамилией Аничкин; род. 1951) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер.

См. также 
 Шнеур Залман
 Шнеер